A TARFU az angol Things Are Really Fucked Up rövidítése, amely a második világháborús amerikai katonai szlengből került át a köznyelvbe az 1940-es évek első felében. Fokozatát tekintve a SNAFU (Situation Normal All Fucked Up) és a FUBAR (Fucked Up Beyond All Recognition) közé esik.

Rövidítések
Szleng